NGC 4952 (другие обозначения — NGC 4962, UGC 8175, MCG 5-31-121, ZWG 160.129, PGC 45233) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4952, NGC 4962.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4952
Волосы Вероники (созвездие)